SEU est un sigle pouvant désigner :
 Sindicato Español Universitario, syndicat étudiant unique du franquisme.